La Scaglia è una frazione di Civitavecchia, città del litorale laziale in provincia di Roma ed è raggiungibile dalla via Aurelia direzione nord (verso Tarquinia).

La frazione dista circa 5 km dal centro abitato e sorge in prossimità del centro commerciale (che prende denominazione della frazione) e delle due centrali elettriche di Torrevaldaliga Nord e Torrevaldaliga Sud.

Frazioni di Civitavecchia